Müllheim (Duitsland), een gemeente in het Duitse bondsland Baden-Württemberg
Müllheim (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Thurgau